Könyves Tóth Mihály (1809–1895) író, református lelkész, esperes, tudós
 Könyves Tóth Mihály (1839–1919) mérnök